Le elezioni comunali in Puglia del 1999 si sono svolte il 13 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 27 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni europee. Complessivamente, sono andati al voto 79 comuni pugliesi, di cui 18 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Bari

Binetto

Cassano delle Murge

Cellamare

Conversano

Gioia del Colle

Monopoli

Noci

Noicattaro

Poggiorsini

Putignano

Rutigliano

Ruvo di Puglia

Sammichele di Bari

Terlizzi

Toritto

Trani

Valenzano

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Fasano

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Biccari

Bovino

Carapelle

Casalnuovo Monterotaro

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

Foggia

Lesina

Poggio Imperiale

Rodi Garganico

San Marco la Catola

Sannicandro Garganico

San Severo

Sant'Agata di Puglia

Stornara

Stornarella

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Cannole

Carpignano Salentino

Casarano

Castri di Lecce

Cursi

Gagliano del Capo

Giuggianello

Giurdignano

Guagnano

Martignano

Melendugno

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Ortelle

Palmariggi

Presicce

Sanarica

San Donato di Lecce

Santa Cesarea Terme

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Faggiano

Palagianello

Note

Puglia
1999